Бристоу ():

 Бристоу, Бенджамин Хелм (1832—1896) — американский государственный деятель.
 Бристоу, Джордж Фредерик (1825—1898) — американский композитор и скрипач.
 Бристоу, Крис (1937—1960) — британский автогонщик.
 Бристоу, Лори (род. 1963) — британский дипломат, посол.
 Бристоу, Эрик (1957—2018) — британский профессиональный игрок в дартс.